Frederik Møller kan henvise til

 Frederik Møller (pianofabrikant) (1839–1917)
 Frederik Møller (fodboldspiller) (født 1993)
 Frederik Møller (landmand) – møller og landmand, ejede Løndal 1839–1850